«Последний сентябрь» () — фильм 1999 года, снятый по роману Элизабет Боуэн.

Сюжет 
Ирландия 20-х гг. XX века. Пожилые хозяева усадьбы Дэниелстаун Нэйлоры встречают долгожданных гостей: Хьюго и Фрэнси. У пары денежные затруднения, из-за чего они вынужденно продали дом и оказались бездомными. Вместе с Нэйлорами проживает племянница сэра Ричарда Лоис и племянник леди Майры Лоуренс. Племянница наслаждается обществом безумно влюблённого в неё военного Колтхёрста и партизана Питера Коннолли. Девушка пытается разобраться кто же ей мил? Прибывает ещё одна гостья — Марда Нортон, хотя её появлению рады далеко не все. Всё это происходит в неспокойное военное время...

Актёрский состав

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Экранизации романов Великобритании
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Ирландии
Фильмы-драмы Франции
Исторические фильмы о 1920-х годах